Inżynieryjna rozbudowa rejonu pozycji jednostek rakietowych – całokształt prac inżynieryjnych wykonywanych w rejonie pozycji jednostek rakietowych w celu zapewnienia im warunków do prowadzenia działań bojowych oraz ochrony przed oddziaływaniem broni jądrowej i innych środków napadu nieprzyjaciela. Inżynieryjna rozbudowa rejonów pozycji jednostek rakietowych obejmuje:
 przygotowanie pozycji startowych, pozycji wyczekiwania i technicznych, punktów dowodzenia, dróg manewru i dowozu rakiet oraz innych środków materiałowo-technicznych w obrębie rejonu pozycji,
 sprawdzenie i oczyszczenie rejonu min,
 realizację przedsięwzięć związanych z maskowaniem i zaopatrzeniem w wodę.

Wojska inżynieryjne